George H. W. Bush (1924-2018) – 41º presidente degli Stati Uniti d'America.
 George W. Bush (nato nel 1946) – 43º presidente degli Stati Uniti d'America.